Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Američan John Isner, který ve druhém kole podlehl německému tenistovi Dustinu Brownovi.

Turnaj vyhrál čtvrtý nenasazený Španěl Fernando Verdasco, když ve finále porazil krajana a turnajovou trojku Nicoláse Almagra ve dvou setech 6–3 a 7–6. Na okruhu ATP si tak připsal šestý singlový titul kariéry, když předchozích šest finále v řadě prohrál. Navázal tak na triumf dosažený na barcelonské antuce v dubnu 2010.

Také na druhém turnaji hraném v daném týdnu kalendáře ATP Tour – Grand Prix Hassan II, se do finále dvouhry probojovali pouze zástupci španělského tenisu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  John Isner (2. kolo)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Nicolás Almagro (finále)
  '''Fernando Verdasco (vítěz)
  Feliciano López (2. kolo, skreč)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Lleyton Hewitt (2. kolo)
  Ivo Karlović ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014